Landet kan syfta på:

 Landet, Tåsinge - en by i Danmark, känd för Elvira Madigans grav
 Landet (Stephen R. Donaldson) - en fiktiv värld, parallell med vår egen

Se även
 Land (olika betydelser)